Miejscowości w USA:
 Lone Tree – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Douglas
 Lone Tree – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
Gminy w USA:
 Lone Tree (ang. Lone Tree Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Lone Tree (ang. Lone Tree Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Lone Tree (ang. Lone Tree Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Lone Tree (ang. Lone Tree Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Chippewa
 Lone Tree (ang. Lone Tree Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Lone Tree (ang. Lone Tree Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick
 Lone Tree (ang. Lone Tree Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Golden Valley
 Lone Tree (ang. Lone Tree Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix
 Lone Tree (ang. Lone Tree Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
 Lone Tree (ang. Lone Tree Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp